Diese Liste führt alle Politiker auf, die seit 1789 für den Bundesstaat New York dem Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten angehört haben. Die ehemalige britische Kolonie war im ersten und zweiten Kongress jeweils mit sechs Abgeordneten in der zu diesem Zeitpunkt noch in Philadelphia tagenden Parlamentskammer vertreten. Nach diversen Anpassungen, bedingt durch Volkszählungen, stieg die Zahl der Abgeordneten zunächst bis auf 40 an; später ging sie wieder auf 31 zurück.

Ab 1873 gab es einen erneuten kontinuierlichen Anstieg, wobei der Höchststand zwischen 1933 und 1953 mit 45 Sitzen erreicht wurde. Seitdem ist die Anzahl der Abgeordneten aus New York im Unterhaus des Kongresses mit jeder Volkszählung gesunken. Von 2002 bis 2012 betrug sie noch 29; nach dem United States Census 2010 gab es bei den Wahlen 2012 wiederum zwei Mandate weniger. Nach der Volkszählung 2020 ging ein weiterer Sitz verloren, ab den Wahlen 2022 werden nunmehr 26 Abgeordnete den Staat vertreten.

Die Geschichte der Wahlverfahren stellt sich in New York komplexer dar als in den anderen Bundesstaaten. Gewählt wird heute wie im Rest der USA getrennt nach Wahlbezirken. In der Vergangenheit kam es jedoch sehr häufig vor, dass einzelne Mandate staatsweit („at-large“) vergeben wurden. Dies geschah 1872 mit dem Sitz von Lyman Tremain, 1882 mit dem Sitz von Henry Warner Slocum und von 1932 bis 1942 mit dem Sitz A und B. Bis einschließlich 1840 war es zudem üblich, dass einzelne Bezirke über mehrere Sitze verfügten.

1. Wahlbezirk (seit 1789)

1789–1813 
Von 1789 bis 1813 stellte der erste Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit acht Kongressabgeordnete:

1813–1823 
Von 1813 bis 1823 stellte der erste Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit neun Kongressabgeordnete:

Seit 1823 
Seit 1823 stellt der erste Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

2. Wahlbezirk (seit 1789)

1789–1809 
Von 1789 bis 1809 stellte der zweite Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit sechs Kongressabgeordnete. Ferner haben der zweite und dritte Wahlbezirk gemeinsam zwischen 1805 und 1809 zwei Abgeordneten gewählt.

1809–1823 
Von 1809 bis 1823 stellte der zweite Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit elf Kongressabgeordnete:

Seit 1823 
Seit 1823 stellt der zweite Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

3. Wahlbezirk (seit 1789)

1789–1823 
Von 1789 bis 1823 stellte der dritte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit zehn Kongressabgeordnete. Ferner haben der zweite und dritte Wahlbezirk gemeinsam zwischen 1805 und 1809 zwei Abgeordneten gewählt.

1823–1843 
Von 1823 bis 1843 stellte der dritte Wahlbezirk von New York jeweils drei Abgeordnete und ab 1833 bis 1843 jeweils vier Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit 18 Kongressabgeordnete:

Seit 1843 
Seit 1843 stellt der dritte Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

4. Wahlbezirk (seit 1789) 
Seit 1789 stellt der vierte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

5. Wahlbezirk (seit 1789) 
Seit 1789 stellt der fünfte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

6. Wahlbezirk (seit 1789)

1789–1809 
Von 1789 bis 1809 stellte der sechste Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit acht Kongressabgeordnete:

1809–1813 
Von 1809 bis 1813 stellte der sechste Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit vier Kongressabgeordnete:

Seit 1813 
Seit 1813 stellt der sechste Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

7. Wahlbezirk (seit 1793) 
Seit 1793 stellt der siebte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

8. Wahlbezirk (seit 1793)

1793–1833 
Von 1793 bis 1833 stellte der achte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit 14 Kongressabgeordnete:

1833–1843 
Von 1833 bis 1843 stellte der achte Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Periode sieben Kongressabgeordnete:

Seit 1843 
Seit 1843 stellt der achte Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

9. Wahlbezirk (seit 1793) 
Seit 1793 stellt der neunte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

10. Wahlbezirk (seit 1793) 
Seit 1793 stellt der zehnte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

11. Wahlbezirk (seit 1803) 
Seit 1803 stellt der elfte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

12. Wahlbezirk (seit 1803)

1803–1813 
Von 1803 bis 1813 stellte der zwölfte Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit vier Kongressabgeordnete:

1813–1823 
Von 1813 bis 1823 stellte der zwölfte Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit acht Kongressabgeordnete:

Seit 1823 
Seit 1823 stellt der zwölfte Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

13. Wahlbezirk (seit 1803) 
Seit 1803 stellt der 13. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

14. Wahlbezirk (seit 1803) 
Seit 1803 stellt der 14. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

15. Wahlbezirk (seit 1803)

1803–1813 
Von 1803 bis 1813 stellte der 15. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit vier Kongressabgeordnete:

1813–1823 
Von 1813 bis 1823 stellte der 15. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit elf Kongressabgeordnete:

Seit 1823 
Seit 1823 stellt der 15. Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

16. Wahlbezirk (1803–1809/seit 1813) 
Seit 1803 stellt der 16. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Eine Ausnahme bildet dabei die Zeitspanne zwischen 1809 und 1813, wo der Wahlbezirk nicht existierte. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit folgende Kongressabgeordnete:

17. Wahlbezirk (1803–1809/seit 1813)

1803–1833 
Von 1803 bis 1833 stellte der 17. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Eine Ausnahme bildet dabei die Zeitspanne zwischen 1809 und 1813, wo der Wahlbezirk nicht existierte. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit acht Kongressabgeordnete:

1833–1843 
Von 1833 bis 1843 stellte der 17. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit sieben Kongressabgeordnete:

Seit 1843 
Seit 1843 stellt der 17. Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

18. Wahlbezirk (seit 1813) 
Seit 1813 stellt der 18. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit folgende Kongressabgeordnete:

19. Wahlbezirk (seit 1813) 
Seit 1813 stellt der 19. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit folgende Kongressabgeordnete:

20. Wahlbezirk (seit 1813)

1813–1833 
Von 1813 bis 1833 stellte der 20. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit 19 Kongressabgeordnete:

Seit 1833 
Seit 1833 stellt der 20. Wahlbezirk von New York nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

21. Wahlbezirk (seit 1813)

1813–1823 
Von 1813 bis 1823 stellte der 21. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit zehn Kongressabgeordnete:

Seit 1823 
Seit 1823 stellt der 21. Wahlbezirk von New York nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

22. Wahlbezirk (seit 1823)

1823–1833 
Von 1823 bis 1833 stellte der 22. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit fünf Kongressabgeordnete:

1833–1843 
Von 1833 bis 1843 stellte der 22. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit zehn Kongressabgeordnete:

Seit 1843 
Seit 1843 stellt der 22. Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

23. Wahlbezirk (seit 1823)

1823–1833 
Von 1823 bis 1833 stellte der 23. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit vier Kongressabgeordnete:

1833–1843 
Von 1833 bis 1843 stellte der 23. Wahlbezirk von New York zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit sieben Kongressabgeordnete:

Seit 1843 
Seit 1843 stellt der 23. Wahlbezirk von New York wieder nur einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

24. Wahlbezirk (seit 1823) 
Seit 1823 stellt der 24. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

25. Wahlbezirk (seit 1823) 
Seit 1823 stellt der 25. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

26. Wahlbezirk (seit 1823)

1823–1833 
Von 1823 bis 1833 stellte der 26. Wahlbezirk von New York jeweils zwei Abgeordnete pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt sechs Kongressabgeordnete:

Seit 1833 
Seit 1833 stellt der 26. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk ab diesem Zeitpunkt folgende Kongressabgeordnete:

27. Wahlbezirk (1823–2023) 
Von 1823 an entsandte der 27. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge des United States Census 2020 stellt New York ab 2023 einen Sitz im US-Repräsentantenhaus weniger. Christopher Jacobs war dadurch der letzte Abgeordnete dieses Wahlbezirks.

28. Wahlbezirk (1823–2013) 
Seit 1823 entsandte der 28. Wahlbezirk von New York 42 Kongressabgeordnete. Als Folge des United States Census 2010 stellt New York ab 2013 zwei Sitze im US-Repräsentantenhaus weniger. Louise Slaughter war dadurch die letzte Abgeordnete dieses Wahlbezirks.

29. Wahlbezirk (1823–2013) 
Seit 1823 entsandte der 29. Wahlbezirk von New York 49 Kongressabgeordnete. Als Folge des United States Census 2010 stellt New York ab 2013 zwei Sitze im US-Repräsentantenhaus weniger. Tom Reed ist dadurch der letzte Kongressabgeordnete dieses Wahlbezirks.

30. Wahlbezirk (1823–2003) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1823 und 2003 entsandte der 30. Wahlbezirk von New York 41 Kongressabgeordnete:

31. Wahlbezirk (1833–2003) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1833 und 2003 entsandte der 31. Wahlbezirk von New York 39 Kongressabgeordnete:

32. Wahlbezirk (1833–1993) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1833 und 1863 sowie von 1873 bis 1993 entsandte der 32. Wahlbezirk von New York 31 Kongressabgeordnete:

33. Wahlbezirk (1833–1863/1875–1993) 
Zwischen 1833 und 1993 stellte der 33. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Eine Ausnahme bildete dabei die Zeitspanne zwischen 1863 und 1875, als der Wahlbezirk nicht existierte. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit 31 Kongressabgeordnete:

34. Wahlbezirk (1843–1853/1885–1993) 
Zwischen 1843 und 1853 sowie zwischen 1885 und 1993 stellte der 34. Wahlbezirk von New York jeweils einen Abgeordneten pro Wahlperiode für das US-Repräsentantenhaus. Als Folge davon entsandte der Wahlbezirk in dieser Zeit 25 Kongressabgeordnete:

35. Wahlbezirk (1903–1983) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1903 und 1983 entsandte der 35. Wahlbezirk von New York zwölf Kongressabgeordnete:

36. Wahlbezirk (1903–1983) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1903 und 1983 entsandte der 36. Wahlbezirk von New York elf Kongressabgeordnete:

37. Wahlbezirk (1903–1983) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1903 und 1983 entsandte der 37. Wahlbezirk von New York zwölf Kongressabgeordnete:

38. Wahlbezirk (1913–1983) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1983 entsandte der 38. Wahlbezirk von New York zwölf Kongressabgeordnete:

39. Wahlbezirk (1913–1983) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1983 entsandte der 39. Wahlbezirk von New York zehn Kongressabgeordnete:

40. Wahlbezirk (1913–1973) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1973 entsandte der 40. Wahlbezirk von New York sieben Kongressabgeordnete:

41. Wahlbezirk (1913–1973) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1973 entsandte der 41. Wahlbezirk von New York zehn Kongressabgeordnete:

42. Wahlbezirk (1913–1963) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1963 entsandte der 42. Wahlbezirk von New York entsandte neun Kongressabgeordnete:

43. Wahlbezirk (1913–1963) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1913 und 1963 entsandte der 43. Wahlbezirk von New York sechs Kongressabgeordnete:

44. Wahlbezirk (1945–1953) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1945 und 1953 entsandte der 44. Wahlbezirk von New York zwei Kongressabgeordnete:

45. Wahlbezirk (1945–1953) 
In der Zeit seines Bestehens zwischen 1945 und 1953 entsandte der 45. Wahlbezirk von New York nur einen einzigen Kongressabgeordneten:

At-Large

1873–1875 
Als Folge des United States Census 1870 entsandte New York 1873 einen zusätzlichen Kongressabgeordneten. Für die folgende Wahl von 1874 wurden die Wahlbezirke neu aufgeteilt, so dass die Zuteilung nach Wahlbezirk erfolgte und eine staatsweite Wahl nicht mehr vonnöten war.

1883–1885 
Als Folge des United States Census 1880 entsandte New York 1883 einen zusätzlichen Kongressabgeordneten. Für die folgende Wahl von 1884 wurden die Wahlbezirke neu aufgeteilt, so dass die Zuteilung nach Wahlbezirk erfolgte und eine staatsweite Wahl nicht mehr vonnöten war.

1933–1945 
Als Folge des United States Census 1930 entsandte New York ab 1933 zwei zusätzlichen Kongressabgeordnete pro Wahlperiode. New York hat erst für die Wahl von 1944 die Wahlbezirke neu aufgeteilt, so dass die Zuteilung nach Wahlbezirk erfolgte und eine staatsweite Wahl nicht mehr vonnöten war.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus New York
 Liste der Gouverneure von New York
 Liste der Vizegouverneure von New York

Literatur 
 Biographical Directory of the United States Congress, 1774-2005, 16. Auflage. United States Government Printing Office, 2005, ISBN 0-16-073176-3.
 Dominic Gabriel Cianciusi: The Tuscan Telephone Triumph. Panick Enterprise, 2010, , S. 26.
 Richard Balkin: Civil War America, 1850 to 1875. Checkmark Books, 2006, ISBN 0-8160-3867-8, S. 155–196.

Weblinks 

 Kongressabgeordnete im US-Repräsentantenhaus (ab 1789)
 Kongressabgeordnete von New York auf der Website von govtrack.us
 United States House of Representatives

!
New York